Морозиха — название географических объектов в России.

Населённые пункты 
 Морозиха — деревня в Вичугском районе Ивановской области.
 Морозиха — деревня в Заволжском районе Ивановской области.
 Морозиха — деревня в Родниковском районе Ивановской области.
 Морозиха — деревня в Ветлужском районе Нижегородской области.

Реки 
 Морозиха — река в Алтайском крае, приток Кучука.
 Морозиха — река в Кировской области, приток Большого Кундыша.